Rodler ist ein Sportler, der rodelt.

Rodler ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Rodler (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Walther Rodler (1867–1931), österreichischer Politiker

Siehe auch: